Zmajevac est un toponyme qui peut désigner :
Zmajevac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zmajevac, un village de Croatie situé dans la municipalité de Kneževi Vinogradi, comitat d'Osijek-Baranja.